Vescovato je lahko:
 Vescovato, Korzika (Francija)
 Vescovato, Cremona (Italija)